— вид пауков-тенетников из рода Episinus.
Самка от 3,5 до 4,0 мм, самец от 3,25 до 4,0 мм.

Примечания 

Паукообразные Европы
Животные, описанные в 1809 году
Пауки-тенётники